Бор, Просяник () — род травянистых растений семейства . Многолетние или однолетние травы, широко распространённые в лесной зоне Северного полушария.

Латинское название Milium служило в Древнем Риме для обозначения проса. В русском языке растение было известно как птичье просо, просовик или просовка.

Морфология 
Листья — линейные.

Колоски — мелкие, с одним обоеполым анемофильным цветком, собраны в метёлки. Цветковые чешуи без остей.

Зерновки в цветковых чешуях.

Распространение и экология 
Распространён в степной, лесостепной, лесной зонах Северного полушария.

Распространение семян 
Семена распространяются позвоночными животными и муравьями, у однолетних видов также ветром по типу «перекати-поля».

Виды 
В настоящее время ботаники включают в род около пяти видов, статус некоторых, ранее описанных видов, остаётся неопределённым.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Бор на сайте USDA NRCS 

Злаки
Растения степей
Растения лесостепей
Травянистые растения лесов
Флора Евразии
Флора Северной Америки